Верхневолжский, Верхне-Волжский

 «Верхневолжский» — рыбинский банк.
 «Верхне-Волжский» — зоологический заказник в Ярославской области.